Это — список наиболее ярких звёзд созвездия Наугольника, звёзды отсортированы по видимой звездной величине.

Источники 
 
 
 

Наугольник (созвездие)
Наугольник